Quioto — cidade no Japão
 Quioto (província) — província no Japão
 Kyoto (livro) — livro de Yasunari Kawabata

Desambiguações de topônimos